Microgen est un nom ou une partie de nom utilisé par de nombreuses sociétés, dont :
 une société britannique d'assistance commerciale et financière
 une société britannique de biotechnologie 
 un laboratoire en Silésie
 un laboratoire américain de génomique et bio-informatique
 Le laboratoire Mikroguen, un laboratoire pharmaceutique russe